Tamerlane steht für:

Timur (auch als Tamerlan bekannt), zentralasiatischer Militärführer und Eroberer
Tamerlane, das erste veröffentlichte Gedicht von Edgar Allan Poe
Tamerlane and Other Poems, der erste veröffentlichte Gedichtband von Edgar Allan Poe
Tamerlane, eine fiktive Megacorporation im Film War Inc. – Sie bestellen Krieg: Wir liefern